Алавердоба (праздник)
 Алавердоба (фильм)